North American Aviation, empresa històrica dels Estats Units, fabricant d'avions
 National Anthropological Archives, col·lecció de documents històrics d'antropologia de la Smithsonian Institution
 Arxius Nacionals d'Austràlia (del seu nom en anglès National Archives of Australia), agència del govern d'Austràlia encarregada de la preservació dels seus documents
 Narita Airport Authority, empresa operadora de l'Aeroport Internacional de Narita, a Tòquio (Japó)
 Neolític aceràmic A, primera fase del Neolític preceràmic
 Anàlisi per activació neutrònica (del seu nom en anglès Neutron Activation Analysis), tècnica analítica basada en processos nuclears
 Àcid 1-naftalenacètic (del seu nom en anglès 1-Naphthaleneacetic Acid), fitohormona sintètica molt usada en agricultura
 Niacinamida (del seu nom en anglès Nicotinic Acid Amide), una de les dues substàncies considerades com a vitamina B3, conjuntament amb la niacina
 Norwegian Air Argentina, una aerolínia de baix cost de l'Argentina